«Рица» — абхазский футбольный клуб из города Гудаута. Выступает в чемпионате Абхазии.

История 
Команда названа в честь одной из главных достопримечательностей Республики Абхазия — озера Рица. Клуб основан в 1994 году. 

Домашняя форма: красная. Гостевая форма: синяя. Резервная форма: зеленая.

Достижения 

 Чемпионат Абхазии 
  Чемпион (1): 2001\02, 2022
  Вице-чемпион (3):2000\01, 2003, 2020, 2021
  Бронзовый призёр (6):1994, 2004, 2006, 2012, 2014,2015, 2018

 Суперкубок Абхазии
  Финалист (2): 2002,2016

 Кубок Абхазии
  Победитель (1):2015, 2022
  Финалист (4):2002,2005,2019,2020

Состав 
Сезон 2020/2021
 Тарба Шамиль (в) - 69
 Мукба Астан (к) - 13
 Анкваб Вадик - 29
 Кове Милор - 5
 Гублия Тристан - 7
 Пимпия Виктор - 10
 Багателия Лука - 8
 Агрба Марат - 17
 Мукба Энри - 47
 Гамисония Иная - 11
 Дауров Лион - 27
 Губаз Феликс - 66
 Тарба Астамур - 9
 Дармава Адам - 23
 Харчилава Даниэль - 1
 Айва Лион - 22
 Грязин Егор - 3
 Багателия Рустам - 37
 Харзалия Доменик - 39

Домашний стадион 
Стадион имени Льва Ажиба

Примечания 

Футбольные клубы Абхазии